Alessandro Maria Gottardi – arcivescovo cattolico italiano
Angelo Gottardi – presbitero e architetto italiano
Donata Gottardi – politica italiano
Eduardo Gottardi – calciatore brasiliano
Giovanni Gottardi – avvocato e politico italiano
Girolamo Gottardi – chimico e accademico italiano
Glauco Gottardi – geologo italiano
Guerino Gottardi – allenatore di calcio e calciatore svizzero
Hugo Gottardi – calciatore argentino
José Gottardi Cristelli – arcivescovo cattolico italiano nazionalizzato uruguaiano
Luciano Gottardi – sindacalista e politico italiano
Roberto Gottardi – architetto italo-cubano
Silvia Gottardi – cestista e blogger italiana
Virgilio Gottardi – attore italiano
Vittore Gottardi – calciatore svizzero
Vittorio Gottardi – scrittore e politico italiano

Pagine correlate 
Gottardo